Александр Павлович Лунги́н (род. 23 сентября 1971, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Александр Лунгин родился 23 сентября 1971 года в городе Москве, в семье кинорежиссёра Павла Семёновича Лунгина и кинокритика Татьяны Йенсен.

В 1995 году окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1996—1997 годах работал редактором по архивам в телепередаче «Кинескоп». В 1998—1999 годах работал редактором телекомпании при рекламном агентстве «Видео-Арт».

Семья 
 Отец — Павел Семёнович Лунгин, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер (род. 1949).
 Мать — Татьяна Йенсен, кинокритик (род. 1947).
 Дедушка — Семён Львович Лунгин, советский и российский драматург, сценарист (1920—1996).
 Бабушка — Лилианна Зиновьевна Лунгина, российский филолог, переводчик художественной литературы (1920—1998).
 Дядя — Евгений Семёнович Лунгин, режиссёр, сценарист (род. 1960).

Личная жизнь 
Женат на сценаристке Ксении Кияшко. Сын — Фёдор (2016 года рождения).

Фильмография

Режиссёр и сценарист 
 2010 — Явление природы
 2012 — Некуда спешить (новелла «Конец дежурства»)
 2019 — Большая поэзия

Сценарист 
 2003 — Как бы не так
 2003 — Нет спасения от любви (сериал)
 2003 — Зачем тебе алиби? (мини-сериал)
 2005 — Полнолуние
 2005 — Алмазы на десерт (сериал)
 2008 — Танки грязи не боятся (мини-сериал; идея)
 2009 — Одна семья
 2009 — Горячие новости
 2010 — Я вас жду…
 2010 — Парень с Марса
 2015 — Чёрная вода
 2016 — Дама пик
 2019 — Братство
 2019 — Портрет незнакомца
 2021 — Выжившие

Продюсер 
 2010 — Явление природы
 2017 — Жена полицейского (креативный продюсер)

Награды 
 2019 — Приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Кинотавр» — фильм «Большая поэзия»

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры России
Призёры «Кинотавра»